Has ist der Familienname folgender Personen:

 Bekir Ozan Has (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Heinrich Has († ≈1562), deutscher Jurist und kaiserlicher Rat
 İlyas Has (1945–1984), türkischer Devrimci-Yol-Aktivist
 Kadir Has (1921–2007), türkischer Unternehmer
 Mehmet Ali Has (1927–1982), türkischer Fußballspieler
 Michael Has (* 1959), deutscher Physiker 
 Reinhardt Has (1850–1940), deutscher Architekt
 Şeref Has (1936–2019), türkischer Fußballspieler
 Stanisław Has (1914–1997), polnischer Komponist und Dirigent
 Wojciech Has (1925–2000), polnischer Filmregisseur

Has steht geographisch für:

 Gemeinde Has, nordostalbanische Gemeinde
 Kreis Has, ehemaliger albanischer Verwaltungskreis
 ein Nebenfluss des osttimoresischen Luca (Fluss)
 Has, Felsturm im Pfälzerwald bei Annweiler am Trifels, siehe Münzfels

HAS steht als Abkürzung für:

 Flughafen Ha'il in Saudi-Arabien (IATA-Code)
 hadronischer Schauer, Einschlag hochenergetischer Weltraumstrahlung
 Halkın Sesi Partisi, ehemalige politische Partei in der Türkei bis 2012
 Handelsschule, in Österreich
 Hardened Aircraft Shelter, verbunkerter Flugzeugunterstand für Kampfflugzeuge
 Hauptausschuß Schiffbau, ein Ausschuss des Reichsministeriums für Bewaffnung und Munition
 Haute Autorité de Santé, oberste Gesundheitsbehörde Frankreichs
 Heinrich August Schulte, 1896 begründete Firma als Vorläufer der ThyssenKrupp Schulte GmbH
 Helium-Atom-Streuung, Beugungsmethode in der Oberflächenphysik
 Hrvatski atletski savez, kroatischer Leichtathletikverband
 Human-Animal Studies, interdisziplinäres Forschungsgebiet
 Hand-Arm-Schwingungen, siehe Humanschwingung

HAS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Haßberge

Siehe auch:

 Haas (Begriffsklärung)
 Hahs
 Hass (Begriffsklärung)
 Haass
 Haaß
 Stiller Has
 Hase

Abkürzung